Wilckens steht für:
 Wilckens (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Wilckens ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Wilckens Gully, glaziale Rinne auf Snow Hill Island, Weddell-Meer, Antarktis
 Wilckenskette, Gebirge auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Wilcken
 Wilkens